Еоархай е първата геоложка ера на архая. Името идва от старогръцките думи eos (долу) и archaios (древен). Обхваща времевия период от преди 4 до 3,6 милиарда години и продължава 400 милиона години. За първи път се формира твърда земна кора. На много места лавата (лавова повърхност) все още преобладава и продължава да действа. По това време се образува хидросферата, все още няма единен океан и температурата на водата достига 90 C°. В края на еоархая се образуват първите едноклетъчни.

Геология